Petrică Hogiu (ur. 16 czerwca 1991 w Bystrzycy) – rumuński biegacz narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Petrică Hogiu pojawił się 29 marca 2007 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Bursie, gdzie zajął 18. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2008 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie w swoim najlepszym starcie, biegu na 20 km stylem dowolnym był siedemnasty. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Praz de Lys – Sommand był osiemnasty w biegu na 10 km techniką dowolną. Swój największy sukces w tej kategorii wiekowej osiągnął na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie zdobył srebrny medal w biegu łączonym na 20 km, ulegając tylko Piotrowi Siedowowi z Rosji. W 2010 roku wziął także udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie jego najlepszym wynikiem było siedemnaste miejsce w sprincie drużynowym techniką dowolną.

Rok później wystąpił na mistrzostwach świata w Oslo zajmując odległe pozycje. W 2011 roku wystartował także na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, gdzie zajmował miejsca w trzeciej dziesiątce. W Pucharze Świata zadebiutował 25 listopada 2011 roku w Ruce, zajmując 124. miejsce w kwalifikacjach do sprintu klasykiem. W sezonie 2011/2012 pojawił się jeszcze dwukrotnie, ale także nie zdobył punktów, wobec czego nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. W latach 2012 i 2013 startował na mistrzostwach świata młodzieżowców, ale ani razu nie zmieścił się w czołowej trzydziestce. W 2013 roku wziął także udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie był między innymi osiemnasty w sprincie drużynowym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Hogiu nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Rumuńscy biegacze narciarscy
Rumuńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Bystrzycy (Rumunia)